Grünhorst steht für:
 Grünhorst, Siedlung in der Gemeinde Holtsee
 Gut Grünhorst
 Reformsiedlung bei Wüste-Sieversdorf, siehe Gustav Gräser
 Modrzewie in Goleniów im Landkreis Naugard in Pommern